Mount Arthur kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Arthur, Antarktis, berg,

Australien 

 Mount Arthur, Tasmanien, berg,

Kanada 

 Mount Arthur, British Columbia, berg, 
 Mount Arthur, Nunavut, berg, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar